«Cool Kids» ― дебютный сингл американской инди-поп группы Echosmith с их дебютного студийного альбома 2013 года Talking Dreams. Он был выпущен 31 мая 2013 года как сингл недели в iTunes Store и появился на радио США в следующем году. Впоследствии песня стала хитом, достигнув 13-го места в Billboard Hot 100 и получив эфир на американских радиостанциях.

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео песни было снято в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, режиссером выступил Гас Блэк. Оно было выпущено 21 июня 2013 года на официальном канале Echosmith на YouTube. После того, как оригинальное видео набрало миллион просмотров, Echosmith выпустили акустическую версию песни. Группа также выпустила новое музыкальное видео на песню 11 сентября 2014 года, режиссером которого был Марк Пеллингтон.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания 

Песни 2013 года
Синглы Warner Bros. Records